Montanja ima više značenja:
 Montanja
 Montanja (Kjeti)
 Montanja (Kozenca)
 Montanja (Savona)
 Montanja (Sirakuza)
 Montanja (Vičenca)